Соревнования в командном спринте среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 22 февраля свободным стилем.

Медалисты

Результаты

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015